Jurien kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Jurien (ö i Antarktis),

Australien 

 Jurien Bay (ort), Western Australia, Dandaragan, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar